BEL ou bel peut être un sigle, une abréviation ou un code.
 Bel est un nom propre, aux significations multiples.
 L'adjectif bel signifie « beau » en ancien français. En français moderne il remplace beau devant une voyelle ou un h muet.

Sigle, abréviation ou code

Sigle 
Le sigle BEL peut signifier :
 banque d'épreuves littéraires des classes préparatoires littéraires, en France.

Abréviation 
BEL peut être l'abréviation de :
 Belgique, dans l'indice BEL20, le principal indice de la bourse de Bruxelles ;
 , dans le caractère d'appel BEL en informatique.

Code 
Le code BEL ou bel peut faire référence :
 à la Belgique :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 au caractère d'appel (BEL = bell, ou carillon en anglais) de la table ASCII ;
 au biélorusse, selon la norme ISO 639 (code des langues) ;
 à .

Sciences et techniques 
 Le bel est une unité de mesure logarithmique.

Culture et société

Cinéma 
 Trois films ont pour titre .

Entreprises 
 Bel est une entreprise de l'industrie agroalimentaire produisant des fromages industriels.

Musique 
 Bel est un album de Gabriel Yacoub (1990).

Presse 
 Le Bel Âge est un magazine québécois destiné aux retraités et à ceux qui préparent leur retraite.

Religion 
 Bēl ou Bêl est un dieu de l'ancienne Babylone et de plusieurs cités de la Syrie antique.
 Bel (variante de Belenos) est un dieu celte.

Anthroponyme

Patronyme 

  ;
 Frédérique Bel (1975-), une actrice française ;
 Jean-Pierre Bel (1951-), un homme politique français, président du Sénat (2011-2014) ;
 Matthias Bel (1684-1749), un philosophe slovaque ;
 Sébastien Bel (1971-), un rameur d'aviron français.

Pseudonyme 
 Mbilia Bel, de son vrai nom Marie-Claire Mboyo Moseka (1959-), est une chanteuse congolaise.

Toponyme

Nom de localité 
 Villiers-le-Bel, une commune française du Val-d'Oise ;

Hydronyme 
 La Bel, un ruisseau de Belgique, affluent de la Berwinne.

Patronyme français
Code
Homonymie de titre